CEN, akronymet kan have flere betydninger:
 Chemical and Engineering News – amerikansk ugemagasin udgivet af American Chemical Society.
 Center for Excellence in Nonprofits – amerikansk nonprofit selskab for ledelsesudvikling i Silicon Valley.
 European Committee for Standardization – europæisk standardorganisation.